ANS peut faire référence à :
 Agence du numérique en santé, une agence gouvernementale française chargée de la santé numérique ;
 Agence nationale du sport ;
 analyse non standard, en mathématiques ;
 Armée nationale syrienne, force antigouvernementale syrienne formée en 2017, également active depuis 2020 en Libye et en Azerbaïdjan ;
 Association nationale des supporters, une association fédérant l'ensemble des associations françaises de supporters de football ;
 Astronomische Nederlandse Satelliet, le premier satellite artificiel néerlandais ;
 American Nuclear Society ;
 .

Ans peut faire référence à :
 Ans, une commune de Belgique située dans la province de Liège en Wallonie.